Die Ekstraklasa () ist die höchste Spielklasse im polnischen Poolbillard. Sie wurde 1995 als I liga gegründet und 2015 in Ekstraklasa umbenannt. Rekordmeister ist Nosan Kielce mit sechs Titeln.

Modus 
Im seit 2015 geltenden Modus spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Gespielt wird die Disziplin 9-Ball als Scotch-Double bis eine Mannschaft 14 Partien gewonnen hat. Wenn die erste Mannschaft fünf beziehungsweise zehn Partien gewonnen hat, werden die Doppelpaare neu zusammengestellt, wobei jeder Spieler während des Spiels maximal zweimal eingesetzt werden darf.

Die Spieltage finden jeweils gebündelt an einem Ort statt. 2015 fanden sieben Spieltage in Kielce statt und zwei in Legnica. In der Saison 2016 wurden alle Spieltage in der Galeria Echo in Kielce ausgetragen.

Geschichte 
Die I Liga startete 1995 mit 13 Mannschaften. Anschließend wurde die Liga zunächst schrittweise auf sechs Mannschaften verkleinert und 1998 auf acht Mannschaften erweitert. Seit 2003 spielen neun Mannschaften in der Liga. Seit 2014 spielt jede Mannschaft nur noch einmal gegen jede andere, statt wie zuvor zweimal. 2015 wurde die Liga in Ekstraklasa umbenannt.

Erster polnischer Meister wurde Ósemka Rzeszów. Der Verein aus Rzeszów im Südosten Polens konnte den Titel in den folgenden beiden Jahren erfolgreich verteidigen. Er war zudem das Gründungsmitglied der Liga, das am längsten in der Liga blieb. 2007 stieg er nach 13 Spielzeiten in die zweite Liga ab. 1998 wurde Elida Białystok nach drei zweiten Plätzen polnischer Meister. Der spätere Rekordmeister Nosan Kielce wurde 1999 als Aufsteiger Vizemeister, damals noch unter dem Namen Contact Kielce. In den folgenden 14 Jahren gewann der Verein sechs Meistertitel und erreichte sechsmal den zweiten Platz. In der Spielzeit 2009 gelang es Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki als drittem Verein, einen Titel erfolgreich zu verteidigen. 2010 wurde Konsalnet Warszawa erstmals polnischer Meister. Von 2014 bis 2017 gewannen die Warschauer den Titel dreimal in Folge.

Polnische Meister

Rangliste

Abschlusstabellen 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed float-right" style="padding:1em; width:20em"
|-
! colspan="2" align="left" | Legende
|-
| style="text-align:center" | S
| Gespielte Spiele
|-
| style="text-align:center" | G
| Siege
|-
| style="text-align:center" | U
| Unentschieden
|-
| style="text-align:center" | V
| Niederlagen
|-
| style="background-color:#ffcccc" | 
| Absteiger in die I liga(bis 2014: Absteiger in die II liga)
|-
| style="text-align:center" | (M)
| Titelverteidiger
|-
| style="text-align:center" | (N)
| Neuzugang; Aufsteiger aus der I liga(bis 2015: Aufsteiger aus der II liga)
|}

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 
Die Abschlusstabelle der Saison 2007 ist nicht bekannt. Im Folgenden ist ein Zwischenstand angegeben.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Billardturnier in Polen